Pfullingen beziehungsweise von Pfullingen bezeichnet:

 Pfullingen, Stadt in Baden-Württemberg
 Grafen von Pfullingen, deutsches Adelsgeschlecht
 Kuno I. von Pfullingen (~1035–1066), Erzbischof von Trier (1066)